Armando Pizzuti (1982) – attore italiano
 Federigo Pizzuti (1828-1905) – militare italiano, comandante generale del Corpo dei Carabinieri Reali
 Felice R. Pizzuti (1950) – economista
 Juan José Pizzuti (1927) – ex calciatore di ruolo attaccante e allenatore di calcio argentino
 Pietro Pizzuti (1958) – attore, drammaturgo, regista e traduttore italiano
 Riccardo Pizzuti (1934) – attore e stuntman italiano, naturalizzato francese